Heuholz ist ein Ortsname:
 Heuholz (Gemeinde Lannach), Altgemeinde und Ortschaft Gemeinde Lannach im Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Heuholz (Pfedelbach), Weiler des Ortsteils Harsberg in der Gemeinde Pfedelbach im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg